Telegin () ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitri Jakowytsch Telegin (1919–2011), ukrainischer Archäologe
 Iwan Alexejewitsch Telegin (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Fjodorowitsch Telegin (1899–1981), sowjetischer General im Zweiten Weltkrieg